Рамана́нда — многозначный термин.

 Рамананда (ок. 1400—1470) — вайшнавский святой, основатель Рамананди-сампрадаи.
 Рамананда Васу — кришнаитский святой, живший в Бенгалии в конце XV — первой половине XVI века.
 Рамананда Рай — кришнаитский бенгальский святой XV—XVI веков. Один из наиболее близких спутников Чайтаньи Махапрабху.